Patapsco (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Maryland die uitmondt in de Chesapeake Bay
 Patapsco Female Institute, een voormalige meisjesschool en historische site in de Amerikaanse staat Maryland
 Patapsco Valley State Park, een staatspark in de Amerikaanse staat Maryland
 Patapsco Vallis, een dal op de planeet Mars
 USS Patapsco (1862), een voormalig oorlogsschip van de Amerikaanse zeemacht
 USS Patapsco (1942), een voormalige tanker van de Amerikaanse zeemacht